Il doppio  dell'Aberto de Bahia 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Franco Ferreiro e André Sá ha battuto in finale Uladzimir Ihnacik e Martin Kližan 6–2, 6–4.

Teste di serie 

 Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
 Uladzimir Ihnacik /  Martin Kližan (finale)

 Ricardo Hocevar /  João Souza (quarti di finale) 
 Rogério Dutra da Silva /  Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Aberto de Bahia 2010